

Biografia 
Era figlio di Sigurd Lavard, pronipote di Sverre I di Norvegia.

Guttorm succedette allo zio Håkon Sverresson il giorno dopo la sua morte, il 2 gennaio 1204.

Guttorm visse durante la lunga guerra civile che colpì la Norvegia in epoca medievale. La causa era da ricondurre alla poca chiarezza delle leggi di successione norvegesi. Avendo i figli naturali e legittimi pari diritti al trono, accadeva che governassero il paese più regnanti contemporaneamente.

Nella prima metà del 1204, Erling Steinvegg, arrivato a Viken con una grande forza e sostenuto dal re Valdemaro II di Danimarca, pretese di sedere sul trono.

Non si arrivò ad un confronto diretto tra le due fazioni in quanto il piccolo re si ammalò e morì l'11 agosto di quello stesso anno.

Venne sepolto nella cattedrale di Nidaros. Venne indicato come successore un altro nipote di Sverre: Inge Bårdsson.

Bibliografia 
  Knut Gjerset History of the Norwegian People The Macmillan Company New york 1915, « King Sverre's Immediate Successors ».

Voci correlate 
 Regno di Norvegia
 Storia della Norvegia
 Sovrani di Norvegia

Guttorm